Бе́лики — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Белики — деревня в Витебском районе Витебской области.

Украина 
 Белики — посёлок городского типа в Кобелякском районе Полтавской области.
 Белики — село в Миргородском районе Полтавской области.
 Белики — село в Козелецком районе Черниговской области.

См. также 
 Беликов — хутор в Славянском районе Краснодарского края России.